L'Affrontement peut désigner :

cinéma 
 L'Affrontement (), film américain de Herbert B. Leonard, sorti en 1971 ;
  (), film albanais de Viktor Gjika, sorti en 1976 ;
 L'Affrontement (), film américain de Paul Newman, sorti en 1984 ;
 L'Affrontement (), film russe d'Alekseï Outchitel, sorti en 2010 ;

autres
  (), pièce de théâtre de Bill C. Davis ;
 L'Affrontement (),  de la  de .